Лос Рентерија има више значења:

 Лос Рентерија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Рентерија (Туспан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику